HMS Trenchant je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Trenchant (1916) 
 HMS Trenchant (1943) 
 HMS Trenchant (S91) 

Trenchant